Stanisław Potocki kan syfta på bland andra:

 Stanisław Rewera Potocki (1579–1667), polsk greve och militär
 Stanisław Szczęsny Potocki (1753-1805), polsk greve och militär
 Stanisław Kostka Potocki (1775-1821), polsk greve och militär
 Stanisław Potocki (1776-1830), polsk greve och militär
 Stanisław Potocki (1782-1831), polsk greve och militär